Die Bezeichnung Phasenintegral wird in verschiedenen Bedeutungen verwendet:

 In der Astronomie der Quotient aus sphärischer und geometrischer Albedo.

 Phasenintegral (Hamilton-Mechanik), Integral mit der Dimension einer Wirkung im Hamilton-Formalismus